Hadi (en ) ou Hedi (la variante maghrébine) est un nom d'origine arabe, signifiant "le guide", dans le sens spirituel. Ce prénom est surtout porté au Levant et n'est reservé à aucun groupe religieux ou éthnique.

Patronyme 
 Abdrabbo Mansour Hadi (né en 1945), homme d'État yéménite ;
 Janvier Hadi (né en 1991), cycliste rwandais ;
 Leïla Hadi (née en 1984), joueuse de handball française ;
 Qasim Hadi (né en 1967), syndicaliste irakien ;
 Shafi Hadi (né Curtis Porter en 1929), saxophoniste américain.

Homonymie de patronyme